Bulushi oder Buloshi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulaziz al-Buloushi (* 1962), kuwaitischer Fußballspieler
 Abdullah al-Buloushi (* 1960), kuwaitischer Fußballspieler
 Abdul Latif Al-Bulushi (* 1955), omanischer Sportschütze
 Dadallah Al-Bulushi (* 1958), omanischer Sportschütze